Виктор Алексеевич Вайпан (род. 1964) — доктор юридических наук, доцент кафедры предпринимательского права (2011) и проректор Московского государственного университета (2018); заместитель директора в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ; главный редактор журналов «Вестник арбитражной практики» и «Право и экономика». В 2006 году получил юридическую премию «Фемида» — как главный редактор издательства «Юстицинформ».

Биография 
Виктор Вайпан родился 19 июня 1964 года в Волхове. Окончил (1986) юридический факультет Одесского государственного университета (с отличием) и поступил в аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательский институт советского законодательства. Защитил кандидатскую диссертацию (1989) на тему — «Реализация принципа социальной справедливости в правовом регулировании заработной платы рабочих и служащих» (досрочно).

В конце существования СССР (1989), Вайпан стал научным сотрудником в Всесоюзного научно-исследовательского института советского государственного строительства и законодательства (сегодня — Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ). Работал в институте до 2006 года, состоя заведующим отделом и заместителем директора. С 2006 году перешел в Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, где пять лет спустя стал доцентом на кафедре предпринимательского права, являющейся частью юридического факультета; также являлся заместителем декана юридического факультета — по развитию, экономике и финансам.

По состоянию на 2019 год, в рамках факультетского курса «Предпринимательское право» Вайпан читал для студентов МГУ лекции на три темы: об источниках предпринимательского права, по вопросам правового регулирования малого и среднего предпринимательства, а также — о правовом регулировании в России транспортной деятельности. Вёл также отдельный курс лекций по дисциплине «Инфраструктурное обеспечение рынка: правовое регулирование транспортной деятельности и связи». Руководил тремя кандидатскими диссертациями.

Помимо работы в университете, Вайпан является членом общественного совета при Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом (Росимущество) и возглавляет исполнительный комитет московского отделения Ассоциации юристов России; состоит членом координационного совета в Международном союзе юристов. Вайпан является член-корреспондент Российской академии естественных наук (РАЕН) и главным редактором двух журналов: «Вестник арбитражной практики» и «Право и экономика». Возглавлял группу разработчиков Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности».

В 2006 году Вайпан — как главред издательства «Юстицинформ» — получил юридическую премию «Фемида» (номинация — «Право и СМИ»).

Работы 
Виктор Вайпан является автором более двух сотен научных публикаций (включая семь монографий), посвященных предпринимательскому и гражданскому праву в России. В 2006 году полагал, что в «законе [об адвокатской деятельности и адвокатуре] оставлены определенные „зоны“ взаимных обязанностей… государства по отношению к адвокатуре и наоборот, а также определены „точки соприкосновения“ их взаимных интересов. Однако такие обязанности и интересы следует считать основанными скорее на партнерском равенстве сторон, нежели на административных принципах подчиненности и отчетности адвокатуры перед государством»:
 «Теория справедливости: право и экономика» (2017).
 «Настольная книга адвоката: Постатейный комментарий к Федеральному закону об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (М., 2006).
 Трудовой контракт / Центр науч.-прикл. исслед. в обл. права «Юстицинформ»; [Сост. В. А. Вайпан]. — М. : Центр «Юстицинформ», 1991.
 Подлежит ли отмене решение арбитражного суда в связи с участием в деле стажера адвоката в качестве представителя доверителя по ордеру и доверенности в порядке выполнения отдельного поручения руководителя стажировки? // Право и экономика. — 2003. — № 4. — С. 71—73.
 Соотношение справедливости и предпринимательства в фокусе права // Юрист, 2019, № 1, С. 6—13.

Награды 
 Почетная грамота Московской городской Думы (2014),
 Почетная грамота Министерства юстиции РФ (2016),
 Благодарность Федеральной антимонопольной службы (2017),
 Почетный юрист города Москвы (2008).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Преподаватели юридического факультета МГУ
Юристы России
Юристы СССР
Юристы XX века
Юристы XXI века
Проректоры МГУ